Het wapen van Groningen (provincie);
 Het wapen van Groningen (stad).